

Божі () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Божі () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Божі () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Божі () - муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш

Божі-Босе — громада в кантоні Во